Jméno a příjmení Jiří Čejka má více nositelů:

 Jiří Čejka (politik SZ) (* 1954) – český politik, v roce 1992 poslanec Federálního shromáždění (SL), v letech 1999 až 2002 předseda Strany zelených
 Jiří Čejka (politik ČSSD) (* 1955) – český politik a historik, od roku 2002 starosta městské části Brno-Vinohrady
 Jiří Čejka (politik SPD) (politik SPD)
 Jiří Čejka (skaut) (* 1929) – český skaut a politický vězeň, přezdívaný Péguy